2 miejscowości w Polsce:
 Pędziwiatry – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Pędziwiatry – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Artystyczny Zespół Piosenki i Tańca „Pędziwiatry” założony w Łodzi przez Halinę Pędziwiatr-Karbowską

Przypisy